45 sezon Włoskiej Formuły 3 – rozpoczął się 9 maja i zakończył 18 października po szesnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Daniel Zampieri.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

Debiutanci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Włoskiej Formuły 3

Sezony Włoskiej Formuły 3
2009 w sportach motorowych
2009 we Włoszech